HMS Exmouth ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

* HMS Exmouth (1854), ein Linienschiff
 HMS Exmouth (1901), ein Schlachtschiff der Duncan-Klasse
 HMS Exmouth (H02), ein Zerstörer der E-Klasse
 HMS Exmouth (F84), eine Fregatte der Blackwood-Klasse